Jeremy Bracco (né le  à Freeport, dans l'état de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2013, il commence sa carrière avec l'USA Hockey dans la USHL. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2015 dans la Ligue nationale de hockey par les Maple Leafs de Toronto en , en . Il passe professionnel avec les Marlies de Toronto dans la Ligue américaine de hockey en 2017.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2013-2014 || USA Hockey || USHL||34 ||9 ||28 ||37 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 							
|2014-2015 || USA Hockey || USHL ||24 ||14 ||18 ||32 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Eagles de Boston College || HE ||5 ||0 ||3 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Rangers de Kitchener || LHO ||49 ||21 ||43 ||64 ||19 ||9 ||3 ||11 ||14 ||0 
|-
|2016-2017 || Rangers de Kitchener || LHO ||27 ||17 ||34 ||51 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Spitfires de Windsor || LHO ||30 ||8 ||24 ||32 ||2 ||7 ||2 ||3 ||5 ||0
|-
|2017-2018 || Marlies de Toronto || LAH ||50 ||6 ||26 ||32 ||10 ||4 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2018-2019 || Marlies de Toronto || LAH ||75 ||22 ||57 ||79 ||16 ||13 ||4 ||12 ||16 ||2
|-
| 2019-2020 || Marlies de Toronto || LAH ||44 ||4 ||30 ||34 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| KalPa Kuopio || Liiga ||24 ||2 ||15 ||17 ||0 ||4 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
| 2021-2022|| Krefeld Pinguine || DEL || 54 || 14 || 40 || 54 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023|| Barys Nour-Soultan || KHL ||  ||

Trophées et honneurs

En club 
 Vainqueur de la Coupe Memorial avec les Spitfires de Windsor en 2017
 Vainqueur de la Coupe Calder avec les Marlies de Toronto en 2018

En équipe nationale 
  au Défi mondial des moins de 17 ans de hockey en 2014
  au Championnat du monde des moins de 18 ans en 2015
  au Championnat du monde junior en 2017

Références 

Naissance en mars 1997
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Rangers de Kitchener
Joueur des Marlies de Toronto
Attaquant de hockey sur glace
Champion de la Coupe Calder
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur des Krefeld Pinguine